

Patronymie

 André Höhne (1978- ) est un athlète allemand, spécialiste de la marche.
 Christoph Höhne (1941-  ) est un athlète allemand, spécialiste de la marche.
 Gustav Höhne (1893-1951) est un General der Infanterie allemand pendant la Seconde Guerre mondiale.
 Klaus Höhne (1927-2006), acteur allemand.
 Will Höhne (1909-1993), chanteur allemand.
 Heinz Höhne, historien allemand.

Patronyme germanique